Лоракс:

 Лоракс — детская сказка в стихах Доктора Сьюза, впервые опубликованная в 1971 году.
 Лоракс — американский короткометражный мультфильм по мотивам книги Доктора Сьюза «The Lorax».
 Лоракс — американский полнометражный анимационный фильм 2012 года.

См. также 
 Лорак